Хајделберг има више значења:
 Хајделберг
 Хајделберг (Тексас)
 Хајделберг (Минесота)
 Хајделберг (Мисисипи)
 Хајделберг (Пенсилванија)